Russische hockeyploeg (mannen)
 Russische hockeyploeg (vrouwen)